In 1914/15 werd het veertiende voetbalkampioenschap van Noordwest-Saksen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Het was een van de weinige kampioenschappen die dat jaar in het Duitse Keizerrijk gespeeld werden door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Van 20 september 1914 tot 14 februari 1915 werd een herfstkampioenschap gespeeld dat niet officieel was. Van 21 februari tot 27 juni 1915 werd een officieel kampioenschap georganiseerd, er was enkel een heenronde en er was geen verdere Midden-Duitse eindronde.

1. Klasse

2. Klasse 
Niet alle resultaten zijn volledig. Er was geen promotie mogelijk.

Groep A

Groep B

 Preußen Leipzig trok zich in maart 1915 terug en Helios in april, resterende wedstrijden werden als nederlaag geteld. 
 Britannia Leipzig wijzigde de naam in FV 1899 Leipzig.

Groep C

Corso trok zich terug en later ook Böhlitz.

Externe links
 Leipziger Fussballverband
 Euroleagues

Noordwest-Saksisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1914/15